Good Morning Britain – programma televisivo in onda tra il 1983 e il 1992
 Good Morning Britain – programma televisivo in onda dal 2014
 Good Morning Britain – una canzone del 1990 degli Aztec Camera